Albert Hammel ist der Name folgender Personen:

* Albert Hammel (Maler) (1883–1958), deutscher Maler und Grafiker
 Albert F. Hammel (1835–1903), dänischer Automobilunternehmer